The Hours puede referirse a:

  The Hours, banda británica; o
 Las horas, película estadounidense.